Ksenija Milevskaja e Urszula Radwańska erano le detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Noppawan Lertcheewakarn e Sandra Roma hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Mallory Burdette e Sloane Stephens.

Teste di serie

 Elena Bogdan /  Elena Chernyakova (primo turno)
 Ana Bogdan /  Kristina Mladenovic (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn /  Sandra Roma (campionesse)
 Cindy Chala /  Johanna Konta (primo turno)

 Richèl Hogenkamp /  Arantxa Rus (semifinali) 
 Ksenija Lykina /  Sandra Zaniewska (primo turno) 
 Tímea Babos /  Aki Yamasoto (secondo turno) 
 Misaki Doi /  Kurumi Nara (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2008